Hugh Morrison peut faire référence à:

 Hugh Morrison (1892–1957), Membre progressiste-conservateur de l'Assemblée législative du Manitoba de 1936 à 1957
 Hugh Morrison (1868–1931), député Parti conservateur britannique, 1918-1923, 1924-1931
 Hugh Morrison, député au Parlement d'Irlande du Nord pour Queen's University of Belfast
 Hugh Morrison (fl. 1875), golfeur écossais